Jüri Pootsmann — перший альбом естонського співака Юрі Поотсманна, який було презентовано 20 листопада 2015 року.

Список пісень

Примітки

Посилання 

Англомовні музичні альбоми